Сен-Сільве́стр-сюр-Лот () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 120 км на південний схід від Бордо, 27 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1005 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2223,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 сайт Сен-Сільвестр-сюр-Лот
 Сен-Сільвестр-сюр-Лот на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сільвестр-сюр-Лот на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сільвестр-сюр-Лот на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сільвестр-сюр-Лот на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сільвестр-сюр-Лот на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна